Ка́мфорное ма́сло (или камфа́рное ма́сло) — под этим названием встречается несколько разных продуктов:

 Лекарственное средство, раствор камфоры в растительном масле.
 Эфирное масло, извлекаемое из камфорного дерева.